Powiat Yakami – dawny powiat w prefekturze Yakami
 Powiat Yakami – dawny powiat w prefekturze Osaka